Idioma ruteno puede referirse a:

 Idioma ruteno medieval, un exónimo histórico que designa el idioma antiguo eslavo oriental.
 Idioma ruteno altomoderno, un exónimo que designa el idioma ruteno occidental, desde el período altomoderno.
 Idioma ruteno blanco, un exónimo histórico que designa el idioma bielorruso.
 Idioma ruteno meridional, un exónimo descriptivo que designa el idioma ucraniano.
 Idioma ruteno carpático, un exónimo histórico que designa el idioma rusino.